Aristòcrates d'Orcomen, rei d'Orcomen, a l'Arcàdia, al segle VII aC
 Aristòcrates, general de  Rodes
 Aristòcrates, escriptor grec
 Aristòcrates d'Atenes, polític i general atenenc
 Aristòcrates, escriptor grec esmentat per Andròmac, que va viure al segle I aC.